Ikuho (いくほ) ou Ikuhō (いくほう), peut faire référence à :

Prénom 
  (1947-2010), économiste japonais.

Toponyme 
  (生穂町), ancien bourg de la préfecture de Hyogo ;
 L'Ikuhō-dōri (郁芳通), voie de Kyoto ;
 L' (郁芳門), une des portes du palais Heian, à Kyoto.